Nogaré steht für:

 Nogaré (Belluno), Stadtviertel von Belluno in Italien
 Nogaré (Niamey), Stadtviertel von Niamey in Niger
 Nogaré (Pergine Valsugana), Dorf in der Gemeinde Pergine Valsugana in Italien